Filek ist der Familienname folgender Personen:

 Egid Filek von Wittinghausen (auch: Egid Filek; 1874–1949), österreichischer Schriftsteller
 Severin Filek (* 1961), österreichischer Designpublizist